Ashen peut désigner :
 Ashen, un jeu vidéo sorti en 2004 ;
 Ashen, un jeu vidéo en développement.